Příjmení Blume nosí více významných osobností:

 Anna a Bernhard Blume (1937–2020) a (1937–2011) – němečtí umělečtí fotografové
 Horst Blume (* 1920) – východoněmecký spisovatel, redaktor, učitel
 Marc Blume (* 1973) – německý atlet, běžec, sprinter
 Pernille Blume (* 1994) – dánská plavkyně